MEB steht für:

 Migrationserstberatung in Deutschland, siehe Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
 Modularer E-Antriebs-Baukasten, eine Plattform für Elektroautos des Volkswagen-Konzerns
 Modularer Ergänzungs-Bau, ein Leichtbau, der schnell und unkompliziert zu verschiedenen Zwecken (Wohnen, Heim, Schule) errichtet werden kann
 Eichstätt Bahnhof (DS100-Code), in Eichstätt, Oberbayern
 Flughafen Essendon (IATA-Code) in Melbourne, Australien

meb steht für:
 Ikobi (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung